«Горняк» () — украинский футбольный клуб из Павлограда, Днепропетровской области. Выступал в Кубке Украины 1992/1993, чемпионате Украины в сезоне 1997/98.

История 
В советское время «Горняк» выступал на любительском уровне. В 1992 году команда завоевала Кубок области, что дало ей право выступить в розыгрыше Кубка Украины. В этом турнире павлоградцы не смогли пройти первый раунд, уступив кировоградской «Звезде» 0:3.

В сезоне 1997/98 «Горняк» принял участие в первенстве Украины среди команд второй лиги. Заняв итоговое 15-е место, павлоградская команда должна была отстаивать своё место во второй лиге в соперничестве с «Шахтёром» (Горловка). Уступив в первом поединке 1:2, «Горняк» отказался от участия во втором матче и потерял место во второй лиге.

Достижения 
Вторая лига Украины:
 15 место (1): 1997/98
Чемпионат области:
  Серебряный призёр (2): 1993/94, 1994/95
Кубок области:
  Обладатель (1): 1992
  Финалист (2): 1997

Статистика выступлений в чемпионате Украины

См. также 
 Космос (футбольный клуб, Павлоград)

Футбольные клубы Украины, прекратившие существование
Футбольные клубы Днепропетровской области
Павлоград